Fumeur est un terme qui peut désigner une personne ou un objet émettant de la fumée, en l'occurrence :
 une personne qui fume, le plus souvent du tabac, sous la forme de cigarette, de cigare, de pipe, de narguilé, etc.
 un mont hydrothermal (aussi appelé fumeur noir et fumeur blanc) émettant des eaux chaudes chargées de minéraux sous la forme d'un panache ressemblant à de la fumée.

Fumer